Вячеслав Бочаров:
 Бочаров, Вячеслав Александрович (1937—2012) — советский и российский специалист по логике.
 Бочаров, Вячеслав Алексеевич (род. 1955) — командир группы управления «Вымпел», Герой России (2004).